Lista festiwali filmowych organizowanych poza Polską, których założeniem jest przegląd osiągnięć kinematografii polskiej.

1) nazwa polska ze strony oficjalnej festiwalu lub dosłowne tłumaczenie

Kinematografia w Polsce